Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 2008  года прошёл с 16 по 23 ноября  в курортной  деревне Заутеланде (провинция Зеландия). Место проведения — Beach Hotel. Система турнира -  круговая.

Отбор 
Четыре лучших игрока чемпионата 2007 года попали на чемпионат автоматически. Остальные — занявшие 1-3 места в двух полуфиналах прошедшие с 5 января по 1 марта.

В полуфинале А победили Gera Hol и Ипи Пупьес-Копман, третья — Карлейн Оверес

В полуфинале В победили Леони де Граг и Хейке Верхёл, победившие занявшую третье место Барбару Грас. Легендарная нидерландская шашистка, четырехкратный призёр чемпионатов мира по международным шашкам, пятикратная чемпионка Нидерландов к этому времени оставалась единственной из участниц первого чемпионата мира в 1973 году, действующей спортсменкой.

Ход финала 
18 ноября были проведены две игры, в остальные дни — по одной партии.

Нина Хукман лидировала после 5 туров, набрав 8 очков из 10 возможных, но поражение от дебютантки Хейке Верхёл перевела её на 3-5 место, с отставанием от новых лидеров — Тани Чуб и Виталии Думеш — на балл. В 7 туре Таня Чуб (10 очков) выигрывает у Кристьен Шнейдер (8 очков), Хейке Верхёл (8 очков) — у неоднократного призёра чемпионатов мира Барбары Грас и выходит на второе место, благодаря тому, что Виталия Думеш и Нина Хукман играют вничью с аутсайдлерами. В предпоследнем туре Таня Чуб выигрывает у мастера ФМЖД мреди женщин Ипи Пупьес-Копман, Виталия Думеш — у аутсайдера Gera Hol, а Хейке Верхёл и Нина Хукман проигрывают Кристьен Шнейдер и Барбаре Грас соотственно.

В решающем туре лидеры Таня Чуб (13 очков) и Виталия Думеш (12) играют между собой и подписывают мирный договор. В борьбе за третье место Хейке Верхёл терпит третье поражение подряд (от Ипи Пупьес-Копман), а Нина Хукман на 50-ом ходу побеждает Кристьен Шнейдер и выходит на третье место.

Результаты 

* В случае одинаковых очков в итоговом положении классифицируются по большему балансу  плюс- и минус- ничьих.

Примечания

Ссылки 
 Полуфинал группы A
 Полуфинал группы B
 Партии и таблица
 World Draughts Forum

2008 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 2008 году
женщины 2008
Спортивные соревнования в Заутеланде
Ноябрь 2008 года